Le mot Kadokawa peut désigner :
 Kadokawa Corporation, un conglomérat médiatique japonais.
 Kadokawa Future Publishing, la branche d'édition de ce groupe.
 Kadokawa Pictures, une ancienne société de production cinématographique japonaise devenue à la fois une marque et la branche cinématographique du groupe.
 Kadokawa Shoten, l'ancienne maison d'édition et filiale de Kadokawa Corporation, dont le groupe en est issu.

Un patronyme 
 Haruki Kadokawa (1942-), réalisateur japonais et ancien président de Kadokawa Shoten.